Бо́де, Боде́ (, , ) — многозначный термин.

 Боде — баронский род.

Фамилия
 Боде, Августин Клементьевич (1871—1915) — полковник Русской императорской армии.
 Боде, Адольф Фридрих (1807—1865) — немецкий агроном, автор ряда трудов по лесоводству.
 
  — немецкий художник, основатель «documenta».
 Боде, Вероника Николаевна (род. 1961) — российский писатель и журналист.
  — немецкий писатель.
 Боде, Вильгельм фон (1845—1929) — немецкий историк искусства.
 Боде, Гедвига фон (1857—1919) — немецкая писательница.
  — американский инженер в области телекоммуникаций и систем управления.
 Боде, Жан Мари (1908—1971) — канадский дирижёр и пианист.
 Боде, Иоганн Элерт (1747—1826) — немецкий астроном.
 Боде, Лев Карлович (1787—1859) — барон, обер-гофмейстер, герой Отечественной войны 1812 года.
 Боде, Марко (род. 1969) — немецкий футболист.
 Боде, Мари-Пьер (род. 1986) — канадская лучница.
 
 Боде, Наталья Фёдоровна (1914—1996) — фотограф.
 Боде, Николай Андреевич (1860—1924) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Боде, Ридван (род. 1959) — албанский экономист и политик.
 Боде, София Николаевна (1897—1918) — первопоходница.
 Боде, Тьерри (род. 1983) — нидерландский политик.
 Боде, Яна (род. 1969) — немецкая саночница, чемпионка мира и Европы.

Топоним
 Боде — река в Германии.
 Боде — кратер на видимой стороне Луны.
 Боде — община в уезде Биньлук, провинция Ханам, Вьетнам.
 Боде — квартал в районе Лонгбьен, город Ханой, Вьетнам.

См. также 
 Галактика Боде — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица.
 Музей Боде — художественный музей в составе ансамбля Музейного острова в Берлине.
 
 Бод и

Примечания